Те́за — река в Ивановской области; левый приток Клязьмы.

Длина — 192 км, площадь водосборного бассейна — 3450 км².

На реке расположен город Шуя, сёла Дунилово, Хотимль, Холуй с храмовыми комплексами.

Под городом Шуей на реке Тезе находится Змеевский могильник, в котором обнаружены погребения фатьяновской культуры.

Физико-географическая характеристика 

Теза вытекает из Козловских болот к востоку от города Приволжска. Исток Тезы находится в 12 км к югу от русла Волги рядом с каналом Волга — Уводь.

Русло извилистое, высота берегов постепенно повышается. В верхнем течении небольшая узкая речка шириной 6—7 м, в среднем от 8—10 м до 20—30 м в нижнем течении.

На участке Каминский — Шуя река течёт в живописных луговых берегах с перелесками, после впадения слева крупного притока Парши ширина Тезы увеличивается до 20 м.

Берега ниже Шуи становятся более открытыми, заросшими ивняком с отдельными рощами. В русле появляются островки и старицы.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 45 км: река Ундер (Унгаро) (?)
 47 км: река Люлех (лв)
 64,7 км: река Себирянка (пр)
 65,1 км: река Внучка (лв)
 70 км: река Сальня (пр)
 81 км: река Тюних
 87 км: река Сеха (Белые Камышки)
 89 км: река Мардас
 106 км: река Молохта (пр)
 122 км: река Парша (лв)
 126 км: река Лемешок (пр)
 128 км: река Вондыга (Вязовка) (пр)
 131 км: река Нозыга (пр)
 147 км: река Постна (лв)
 159 км: река Межица (лв)

Тезинский судоходный каскад 

Ниже города Шуи вплоть до устья река зарегулирована пятью плотинами со шлюзами (Сергеево, Польки, Хотимль, Холуй, № 5), последний шлюз — в 2 км от устья. На этом участке река была проходима для катеров. Деревянные шлюзы, построенные в первой половине XIX века, использовались для пропуска судов до 1994 года. В 2000-х годах на двух из них построены бетонные регулируемые водосбросы, планируется реконструкция ещё трёх.

В последние годы функционирования Тезинской шлюзованной системы работала скоростная пассажирская линия «Шуя — Хотимль», обслуживаемая теплоходами типа «Зарница». На пригородном участке у Шуи работала линия «Шуя — 21-й километр», которая обслуживалась теплоходом типа «Москвич». До 24 ноября 1993 года Тезинская система находилась на балансе Управления канала имени Москвы.

В древности имела большое транспортное значение, по Тезе шли торговые пути шуйских купцов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Рыжавский Г. Я. . — М.: Физкультура и спорт, 1982.

Притоки Клязьмы
Реки Приволжского района Ивановской области
Реки Родниковского района
Реки Шуйского района
Реки Южского района